Хосе Шарбонно (,  21 листопада 1966, Ферм-Нев, Квебек) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1986 року.

1985 року був обраний на драфті НХЛ під 12-м загальним номером командою «Монреаль Канадієнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс» та «Ванкувер Канакс».

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»‎
Хокеїсти «Ганновер Скорпіонс»
Хокеїсти «Ландсгута»‎
Хокеїсти «Франкфурта»‎
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»